Уэст-Хиллз ():
 Уэст-Хиллз — район Лос-Анджелеса
 Уэст-Хиллз — статистически обособленная местность в округе Саффолк (штат Нью-Йорк)
 Уэст-Хиллз — статистически обособленная местность в округе Армстронг (штат Пенсильвания)